Ранчо Кастиљо има више значења:

 Ранчо Кастиљо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Кастиљо (Палмар де Браво), насеље у округу Пуебла у Мексику
 Ранчо Кастиљо, Ранчо Зопилоте (Тепанко де Лопез), насеље у округу Пуебла у Мексику
 Ранчо Кастиљо (Куитлавак), насеље у округу Веракруз у Мексику